Boîte (orthographe traditionnelle) ou boite (orthographe rectifiée de 1990) peut désigner :

Sens général 
Une boîte est un objet dans lequel on peut ranger d'autres objets, ou plus spécifiquement :
 boîte de Spa, différentes sortes de boîtes manufacturées à Spa durant les quatre derniers siècles ;
 boîte à bijoux, pour ranger des bijoux ;
 boîte à chaussure, emballage en carton pour la vente de chaussures ;
 boîte à couture, pour ranger le nécessaire pour la couture ;
 boîte à cigares, pour ranger des cigares ;
 boîte à clés, pour ranger des clés ;
 boîte à gants : dans une voiture ;
 boîte à œufs, pour ranger les œufs ;
 boîte à outils, pour ranger ses outils ;
 boîte à vache, aussi nommée « boîte à meuh » ou boîte à meuglement ;
 boîte aux lettres :
 boîte postale ;
 boîte électronique ou boîte mail (par calque de l'anglais mailbox) ;
 boîte aux lettres morte.
 boîtes de conserve, emballage métallique pour appertisation ;
 boîte crânienne, un autre nom pour le crâne ;
 boîte à secret, une boîte qui s'ouvre par un mécanisme spécial ;
 Boîte à ranger shaker.

Lieux 
 boîte, expression familière pour désigner une entreprise ;
 boîte de nuit ou discothèque.

Toponymie 
 Le Boite est un cours d'eau coulant dans le nord de l'Italie.

Musique 
 boîte à musique ;
 boîte à oiseau chanteur ;
 boîte à rythmes, instrument de musique électronique ;
 boîte de direct en sonorisation.

Sciences et technologies 
 boîte de jonction, en électricité ;
 boîte de vitesses, éventuellement boîte automatique ;
  ;
 boîte de Petri en microbiologie ;
 boîte TATA en génétique ;
 boîte à moustaches en statistiques ;
 boîte quantique ;
 boîte Wilson.

Informatique 
 boîte de dialogue, composant d'interface graphique :
 boîte de dialogue de fichier.
 boîte combinée (en anglais combobox) ;
 boîte à outils Macintosh.

Œuvres 
 Boîte de nuit, film sorti en 1951 ;
 La Boîte de jazz, chanson de Michel Jonasz.

Concept 
 la boîte surréaliste, concept artistique élaboré par Marcel Duchamp.

Voir aussi

 pilulier, boite pour ranger des médicaments ;
  ;
  ;
 , boîte en anglais.